Olaszország
Santa Chiara, templom Altamura történelmi városközpontjában
Santa Chiara, templom Leccében
Santa Chiara, nápolyi bazilika, egyházi komplexum